Die Scottish Football League Division One wurde 1969/70 zum 70. Mal ausgetragen. Es war zudem die 73. Austragung der höchsten Fußball-Spielklasse innerhalb der Scottish Football League, in welcher der Schottische Meister ermittelt wurde. Sie begann am 30. August 1969 und endete am 22. April 1970. In der Saison 1969/70 traten 18 Vereine in insgesamt 34 Spieltagen gegeneinander an. Jedes Team spielte jeweils einmal zu Hause und auswärts gegen jedes andere Team. Es galt die 2-Punkte-Regel. Bei Punktgleichheit zählte der Torquotient.

Die Meisterschaft gewann zum insgesamt 25. Mal in der Vereinsgeschichte Celtic Glasgow. Die Bhoys qualifizierten sich als Meister für die folgende Europapokal der Landesmeister Saison-1970/71. Der Vizemeister, sowie die Dritt-, Fünft- und Siebtplatzierten, Glasgow Rangers, Hibernian Edinburgh, Dundee United und der FC Kilmarnock qualifizierten sich für den Messestädte-Pokal. Als Pokalsieger qualifizierte sich der FC Aberdeen für den Europapokal der Pokalsieger. Die Raith Rovers und Partick Thistle stiegen in die Division Two ab. Torschützenkönig wurde mit 24 Treffern Colin Stein von den Glasgow Rangers.

Statistik

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

Siehe auch 
 Old Firm
 Edinburgh Derby
 Dundee United
 New Firm
 Liste der Torschützenkönige der Scottish Football League

Weblinks 
 Scottish Division One 1969/70 bei statto.com
 Scottish Division One 1969/70 in der Datenbank der Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1969/70
1969 70